Jean Bosc (homme politique) (1875-1959), homme politique français ;
 Jean Bosc (théologien protestant) (1910-1969), ami de Jacques Ellul ;
 Jean Bosc (dessinateur) (1924-1973), dessinateur français.